Marco Padalino (Viganello, 8 de Dezembro de 1983) é um futebolista profissional suíço, milita na Vicenza Calcio.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Suíça
Futebolistas do FC Lugano
Futebolistas do Calcio Catania
Futebolistas do Piacenza Calcio
Futebolistas da Unione Calcio Sampdoria
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010